Burbank může být:

 Burbank (Kalifornie) – americké město v Kalifornii v sídelní oblasti Los Angeles 

příjmení osob
 Daniel Burbank – americký astronaut
 David Burbank – americký stomatolog a podnikatel
 Luther Burbank – americký botanik a šlechtitel rostlin

jiný význam
 Burbank Films Australia – australská filmová společnost

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení